Исса Ба (; родился 7 октября 1981, Дакар, Сенегал) — сенегальский футболист, полузащитник «Аль-Шабаб».

Прежде всего известен выступлениями за ряд французских клубов, а также национальную сборную Сенегала.

Клубная карьера 
Родился 7 октября 1981 года в Дакаре. Воспитанник футбольной школы местного клуба «Полиc»..

Во взрослом футболе дебютировал 2000 выступлениями за команду клуба «Лаваль», в которой провел четыре сезона, приняв участие в 87 матчах чемпионата.

В течение 2004—2006 годов защищал цвета команды клуба «Шатору».

Своей игрой за последнюю команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Осер», к составу которого присоединился в 2006 году. Сыграл за команду из Осера следующие три сезона своей игровой карьеры.

В 2010—2012 годах играл в составе краковской «Вислы», румынских клубов «Тыргу-Муреш» и «Газ Метан».

К составу бухарестского «Динамо» присоединился в 2012 году.

Выступления за сборную 
В 2000 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Сенегала. До момента прекращения вызовов в сборную в 2006 году провел в форме главной команды страны 21 матч, забив один гол.

Примечания 

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Тыргу-Муреш»
Игроки ФК «Газ Метан»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Диараф»